Josep è la versione catalana del nome di persona maschile Giuseppe. Può riferirsi a:
 Josep – trovatore portoghese attivo a cavallo dei secoli XIII e XIV
 Josep – film d'animazione spagnolo del 2020

Altri progetti